Медведский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Медведский сельсовет — в Щучанском районе Курганской области.
 Медведский сельсовет — в Черепановском районе Новосибирской области.
 Медведский сельсовет — в Тоцком районе Оренбургской области.